Рамазан Абачараев: 
 Абачараев, Рамазан Арсланович (род. 1988) — российский борец греко-римского стиля.
 Абачараев, Рамазан Закирович (род. 1973) — российский тренер по боксу и промоутер.